Ottendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ottendorfer (1815–1884), deutsch-amerikanische Verlegerin und Philanthropin
 Günther Ottendorfer (* 1968), österreichischer Manager 
 Valentin Oswald Ottendorfer (1826–1900), deutsch-amerikanischer Journalist und Mäzen